Премія «Сезар» за найкращу режисуру () вручається щорічно французькою Академією мистецтв та технологій кінематографа
(), починаючи з першої церемонії 1976 року.

Список лауреатів та номінантів

1976–1980

1981–1990

1991–2000

2001–2010

2011–2019

Посилання 
 Лауреати та номінанти на офіційному сайті премії «Сезар»
 Лауреати та номінанти премії «Сезар» на сайті IMDb

Р